Die Baureihe F bezeichnet folgende Fahrzeugbaureihen:

 BVG-Baureihe F der U-Bahn Berlin
 Straßenbahn München Baureihe F
 F-Triebwagen der Straßenbahn Frankfurt am Main
 Typ F der Straßenbahn Timișoara
 Baureihe F, eine Dampflokbaureihe der Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen
 Baureihen SJ F (I), SJ F (II) und SJ F (1942) der Statens Järnvägar
 Baureihe DSB F, eine Dampflokbaureihe der Danske Statsbaner
 Hanomag F-Reihe

Siehe auch:
 F-Reihe (Begriffsklärung)
 Klasse F (Begriffsklärung)
 Modell F (Begriffsklärung)
 Chevrolet Serie F, Automodell
 System F (Begriffsklärung)
 Typ F (Begriffsklärung)